Den Namen Maxentius trugen:
 Marcus Aurelius Valerius Maxentius (* um 278; † 312), Usurpator des römischen Kaiserthrons
 Maxentius (Aquileia) († 833), Patriarch von Aquileia 811–833